Sülzhof ist der Name folgender Höfe:

 in Möckmühl im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg, siehe Sülzhof (Möckmühl)
 im Ortsteil Delrath der Stadt Dormagen im Rhein-Kreis Neuss in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Sulzhof